Алгазино — название населённых пунктов в России:
 
 Алгазино — деревня в Баймакском районе Башкортостана.
 Алгазино — деревня в Вурнарском районе Чувашии.